Büchenbach ist der Ortsname von

 Büchenbach, Gemeinde im Landkreis Roth, Bayern
 Büchenbach (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Büchenbach (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern

Siehe auch:
 Buchenbach (Begriffsklärung)